(nommé d’après le personnage de Marvel Comics) est un genre de dinosaures théropodes carnivores de la famille des Abelisauridae qui vivait dans la région de l'actuel Brésil au Crétacé supérieur. Il ne contient qu’une seule espèce connue sous le nom de .

Découverte et dénomination 
En 2014, la littérature scientifique rapporte que Sérgio Luis Simonatto, avec une équipe du Museu de Paleontologia « Prof. Antonio Celso de Arruda Campos », a trouvé l’avant d'une vertèbre cervicale (l'axis) d'un théropode près de São José do Rio Preto. Quelques années plus tard, Fabiano Vidoi Iori découvre la partie arrière de la même vertèbre.

En 2018, l'espèce type Thanos simonattoi est nommée et décrite par Rafael Delcourt et Fabiano Vidoi Iori. Le nom du genre fait référence à Thanos, personnage de Marvel Comics inventé par Jim Starlin et dont le nom dérive du grec θάνατος, thanatos, « mort ». Quant au nom d'espèce, il rend hommage à Simonatto.

Le spécimen holotype, MPMA 08–0016/95, a été trouvé dans la formation de São José do Rio Preto, qui fait partie du Groupe Bauru et date du Santonien (environ quatre-vingt-cinq millions d’années) ; en 2014, cette unité géologique avait été datée d'une époque plus récente, le Maastrichtien. L'échantillon se compose d’un axis (deuxième vertèbre cervicale) presque complet, fusionné avec un intercentrum axial. Il manque plusieurs processus de l'arc vertébral. Le spécimen est actuellement conservé au Musée de Paléontologie de Monte Alto, au Brésil.

Description 

La longueur de Thanos a été estimée entre .

Bien que le matériel fossile soit incomplet, un certain nombre de caractéristiques permettent de le définir comme appartenant à une nouvelle espèce : une quille vertébrale bien développée devenant plus large et plus profonde sur la surface ventrale postérieure ; le degré de séparation des deux petits foramina latéraux ; et le développement prononcé de fosses prézygo-spinodiapophysaires. Compte tenu de ces éléments, Thanos était peut-être plus dérivé (avancé) que les autres Abélisauridés de la même période.

Phylogénie 
Dans leur analyse phylogénétique, Delcourt et Iori (2018) ont déterminé que Thanos se trouve dans une grande polytomie avec d'autres Carnotaurinae du clade des Brachyrostra, au sein de la famille des Abelisauridae. Leur cladogramme résultant est illustré ci-dessous :

Thanos ne partage que deux synapomorphies avec les Brachyrostra. D'une part, la facette articulaire avant de l’axis est plus de deux fois plus haute que la facette articulaire arrière. D'autre part, la face arrière est inclinée vers l’avant avec un angle inférieur à 75°.

Paléoécologie 
Dans la formation de São José do Rio Preto, Thanos partageait son environnement avec un théropode plus grand, non décrit, qui était probablement un Megaraptora, dont une vertèbre, spécimen MPMA 08–0003/94, a été trouvée dans la ville d’Ibirá. Cela pourrait impliquer que Thanos n’était pas le superprédateur de son habitat mais plutôt un prédateur de niche ou peut-être un charognard.

Voir aussi 
 Liste des genres de dinosaures non aviens

Liens externes

Notes et références

Notes

Références taxonomiques

Références 

Abelisauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Sud
Taxon fossile décrit en 2018